Textinterface bezeichnet Bedienkonzepte in der EDV, die im Gegensatz zur grafischen Benutzeroberfläche im Textmodus der Hardware ausgeführt werden:
 Kommandozeile, zeilenorientierte Benutzerschnittstelle verschiedener Betriebssysteme
 Zeichenorientierte Benutzerschnittstelle (kurz TUI), die den Bildschirm flächig (also nicht zeilenorientiert) verwenden

Siehe auch:
 Benutzerschnittstelle, die Stelle oder Handlung, mit der ein Mensch mit einer Maschine in Kontakt tritt
 Benutzeroberfläche (Begriffsklärung)
 Arbeitsumgebung, die für den menschlichen Benutzer des Computers zur Verfügung stehenden unterschiedlichen Komponenten von Hardware, Systemsoftware und Anwendungssoftware